EIR puede referirse a:
 Eir, diosa de la mitología nórdica;
 Eir, empresa de telecomunicaciones de la República de Irlanda;
 Eir Aoi, cantante japonesa;
 East Indian Railway, introdujo ferrocarriles al este y norte de India;
 Enfermero Interno Residente, examen que los enfermeros deben superar al finalizar sus estudios para poder cursar una de las especialidades existentes;
 Equipment Identity Register, base de datos que contiene información sobre el estado de los teléfonos móviles;
 Executive Intelligence Review, revista estadounidense de análisis político.